Лоренс (округ, Джорджія)
Лоренс (округ, Південна Кароліна)